

Personaggi immaginari 
 Spettro – sinonimo di fantasma
 Spettro – personaggio dei fumetti DC Comics
 Spettro – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Spettro – personaggio dei fumetti Amalgam Comics
 Spettro – creatura malvagia del Ciclo dell'eredità di Christopher Paolini
 Spettro – personaggio dei fumetti di Rat-Man
Spettro-metalupo di Jon Snow in Game of Thrones

Fisica 
 Spettro – in fisica, distribuzione in frequenza di una grandezza fisica variabile nel tempo, o in numeri d'onda di una grandezza fisica variabile nello spazio
Spettro elettromagnetico – figura di diffrazione creata dalla scomposizione della luce nelle sue componenti cromatiche
 Spettro visibile – gamma dei sette colori che l'occhio umano riesce a percepire
 Spettro atomico – figura prodotta dalla radiazione emessa o assorbita da una specie chimica

Matematica 
 Spettro di una trasformazione lineare – in analisi funzionale, generalizzazione del concetto di insieme degli autovalori di un operatore
 Spettro di un anello – in algebra commutativa, l'insieme degli ideali primi di un anello commutativo

Televisione
 Spettro – film televisivo del 2006 diretto da Mateo Gil

Pagine correlate 
 Spettri
 Spectre
 Lo spettro

Altri progetti